Губ'як — українське прізвище. Відомі носії:

 Губ'як Василь Дмитрович (1954) — український педагог, етнограф.
 Губ'як Дмитро Васильович (1982) — український бандурист-вокаліст, композитор.
 Антонюк (Губ'як) Ірина Петрівна (1986) — бандуристка.

Українські прізвища